Die Novizin steht für:

 Die Novizin, Buch aus der Fantasy-Trilogie Die Gilde der Schwarzen Magier
 Die Novizin (2002), deutscher Fernsehfilm von Anno Saul
 Die Novizin (2021), US-amerikanischer Thriller von Lauren Hadaway

Siehe auch:
 Novizin